Мапастла има више значења:

 Мапастла (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мапастла (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику